Suter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Suter
 Johann Rudolf Suter
 Phillip J. Suter